Canosa har flere betydninger:

 Minervino di Lecce, en by i Apulien, Italien
 Minervino Murge, en by i Apulien, Italien